

Afrique du Sud 
 , localité d'Afrique du sud, province du KwaZulu-Natal, municipalité de eThekwini.

Canada 
 Hillcrest, un village de la province d’Alberta.

États-Unis 
 Hillcrest, un village de l'Illinois ;
 Hillcrest, un quartier de New York ;
 Hillcrest, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hillcrest, un quartier de San Diego ;
 Hillcrest, un village du Texas.

Nouvelle-Zélande 
 Hillcrest (Auckland), une banlieue d'Auckland ;
 Hillcrest (Waikato), une banlieue d'Hamilton.